Die Baureihe 103 bezeichnet folgende Schienenfahrzeuge:

 Elektrolokomotive DB-Baureihe 103 der Deutschen Bundesbahn und später der Deutschen Bahn AG
 Diesellokomotive DR-Baureihe 103, die ehemalige Wehrmachtslokomotive und DR-Baureihe V 36
 Elektrotriebwagen JNR-Baureihe 103 der Japanischen Staatsbahn
 Elektrotriebzug RENFE-Baureihe 103 der Spanischen Eisenbahnen